Triple play (de l'anglais signifiant littéralement « triple jeu ») peut faire référence à :
 triple play, au baseball ;
 triple play, dans les offres d'accès à Internet ;
 Triple Play, un téléfilm américain de John Tracy en 2004.